Ха́ттон () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 

 Хаттон, Алан (; род. 1984) — шотландский футболист.
 Хаттон, Альфред (, 1839—1910) — английский историк фехтования, писатель и коллекционер холодного оружия.
 Хаттон, Арнольд Уотсон (; 1886—1951) — аргентинский футболист британского происхождения.
 Хаттон, Барбара (1912—1979) — американская светская львица.
 Хаттон, Бен (род. 1993) — канадский хоккеист; защитник.
  (1950—1968) — первый рекрут партии «Чёрные пантеры».
  (род. 1931) — лорд-шеф юстиции Северной Ирландии и британский лорд of Appeal in Ordinary.
  (1935—2014) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр.
 Хаттон, Джеймс (; 1726—1797) — шотландский естествоиспытатель, геолог, физик и химик.
  (1934—1979) — американский актёр кино и телевидения.
 Хаттон, Джон (; род. 1955) — британский политик.
  (1885—1968) — английский антрополог.
  (род. 1947) — австралийский учитель, лектор, писатель, активист, академик, сооснователь политических партий Queensland Greens и Австралийская партия зелёных.
 Хаттон, Кайл (; род. 1991) — шотландский футболист.
 Хаттон, Картер (род. 1985) — канадский хоккейный вратарь.
  (1893—1965) — британский разведчик и шпион.
 Хаттон, Лен (1916—1990) — английский крикетист.
 Хаттон, Лорен (род. 1943) — американская супермодель, актриса кино и телевидения, телепродюсер.
 Хаттон, Люси (род. 1994) — британская легкоатлетка.
 Хаттон, Мэттью (1693—1758) — архиепископ Йоркский (1747—1757), архиепископ Кентерберийский (1757—1758).
  (1529—1606) — архиепископ Йоркский (1595—1606).
 Хаттон, Паскаль (род. 1979) — канадская актриса кино и телевидения.
 Хаттон, Рикки (; род. 1978) — британский боксёр-профессионал.
 Хаттон, Ричард (1880-е — ?) — британский стрелок, бронзовый призёр летних Олимпийских игр-1908.
  (1826—1897) — английский журналист, редактор, парапсихолог и теолог.
  (1920—1994) — американский актёр кино и телевидения.
 Хаттон, Рональд (род. 1953) — английский историк, академик.
 Хаттон, Тимоти () (род. 1960) — американский актёр кино и телевидения, режиссёр и продюсер.
  (1890—1981) — британский генерал.
  (род. 1950) — британский журналист, социолог и общественный деятель.
 Хаттон, Уолтер (1868—1939) — британский виолончелист.
 Хаттон, Фредерик Уолластон (1836—1905) — англо-новозеландский геолог и биолог.
  (1737—1823) — английский математик.
  (1848—1923) — британский генерал.
  (1875—1962) — американский финансист, сооснователь фирмы .

Псевдонимы
  (урождённая Одисса Коуэн; 1916—1984) — американская певица, лидер музыкальной группы.
 Бетти Хаттон (урождённая Элизабет Джан Торнбёрг; 1921—2007) — американская певица и ведущая актриса студии «Paramount Pictures».
  (урождённая Джун Марвел Коуэн; 1919—1973) — американская певица и киноактриса.
 Дина Меррилл (урождённая Нидения Марджори Хаттон; 1923—2017) — американская актриса кино и телевидения, светская львица, предпринимательница и филантроп.
 Мэрион Хаттон (урождённая Мэрион Торнбёрг; 1919—1987) — американская певица и киноактриса.

Имя
 Хаттон Викский (Ато, , 957—971/972) — архиепископ Таррагоны (971 или 971—972), один из учителей Герберта Орийякского, будущего папы римского Сильвестра II.

Топоним 
Англия
  — поселение в Камбрии.
  — деревня в Ланкашире.
  — деревня в Сомерсете.
  — городок в Эссексе.

США
  — тауншип в Иллинойсе.
  — поселение в Мэриленде.

Составные топонимы
  — деревня в Ист-Райдинг-оф-Йоркшир (Англия).

См. также 
 Хэттон
 Гаттон
 Геттон
  — американская брокеридж-фирма (1904—1988)

Примечания